Орашје Попово може да се односи на:

 Орашје Попово (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Орашје Попово (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ